Iván-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Iván-barlang, erdőbényei barlang.
 Iván-barlang, a Gellérthegyi-barlang másik neve.